Sezon 2000 był 10. sezonem o mistrzostwo Białorusi. Tytułu mistrzowskiego bronił BATE Borysów.

Tabela końcowa 

 1 jako zdobywca Pucharu Białorusi
 2 jako zwycięzca klasyfikacji UEFA fair-play

Najlepsi strzelcy 
 31 goli
 Raman Wasiluk (Sławija Mozyrz)

 18 goli
 Sergej Dawidow  (Nioman Grodno)
 Wital Kutuzau (BATE Borysów)

 14 goli
 Waleryj Strypejkis (Sławija Mozyrz)

 13 goli
 Dzmitryj Aharodnik (Dniapro-Transmasz Mohylew)
 Wital Aleszczenka (FK Homel)

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

2000 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
Białoruś w XX wieku